Sainte-Geneviève-des-Bois je jméno dvou obcí ve Francii:

 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), v départementu Essonne 
Ruský hřbitov v Sainte-Geneviève-des-Bois, často zmiňován jen jako Sainte-Geneviève-des-Bois
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), v départementu Loiret